Die drei Musketiere steht für:
 Die drei Musketiere, Roman von Alexandre Dumas
 Die drei Musketiere (Operette), Singspiel von Ralph Benatzky

Film:
 Die drei Musketiere (1921) (Originaltitel The Three Musketeers), US-amerikanischer Film von Fred Niblo
 Die drei Musketiere (1948) (Originaltitel The Three Musketeers), US-amerikanischer Film von George Sidney
 Die drei Musketiere (1961) (Originaltitel Les Trois Mousquetaires), französisch-italienischer Film von Bernard Borderie
 Die drei Musketiere (1973) (Originaltitel The Three Musketeers), britischer Film von Richard Lester
 Die drei Musketiere (1993) (Originaltitel The Three Musketeers), US-amerikanisch-britisch-österreichischer Film von Stephen Herek
 Die drei Musketiere (2005) (Originaltitel D’Artagnan et les trois mousquetaires), französischer zweiteiliger Film von Pierre Aknine
 Die drei Musketiere (2011) (Originaltitel The Three Musketeers), Abenteuerfilm von Paul W. S. Anderson
 Micky, Donald, Goofy – Die drei Musketiere (Originaltitel Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers), US-amerikanischer Zeichentrickfilm

Siehe auch:
 Die Musketiere